N140 peut faire référence à :
 Route nationale 140 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N140 de la RATP.